San Benedetto del Tronto, een plaats in Italië
 San Benedetto Belbo, een plaats in Italië
 San Benedetto Po, een plaats in Italië
 San Benedetto Ullano, een plaats in Italië
 San Benedetto Val di Sambro, een plaats in Italië
 San Benedetto dei Marsi, een plaats in Italië
 San Benedetto in Perillis, een plaats in Italië
 De San Benedetto-markt in Cagliari, Sardinië.
 San Benedetto (Catania), een kerk in Catania
 San Benedetto fuori Porta San Paolo, een kerk in Rome
 Acqua Minerale San Benedetto, Italiaans frisdrankfabrikant
 Benedictus, de Latijnse naam voor Benedetto. Er zijn verschillende heiligen en personen die aangeduid worden met Benedictus, waaronder pausen.